Ostoje peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Ostoje, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ostoje, un village dans la voïvodie de Mazovie